Odznaka Rajd Kolarski „Szlakami Zamków w Polsce” – jedna z odznak turystyki kwalifikowanej ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Jej celem jest popularyzacja zwiedzania zamków, a także ich pozostałości w formie ruin lub przebudowanych na budynki o innym charakterze. Zwiedzanie obiektów powinno odbywać się podczas wycieczek kolarskich.

Stopnie odznaki 
Odznaka posiada trzy stopnie:
 brązowy,
 srebrny,
 złoty.

Stopnie zdobywa się zgodnie z poniższą tabelą:

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Regulamin Odznaki Rajd Kolarski "Szlakami Zamków w Polsce"
 Katalog zamków w rozumieniu odznaki

Odznaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego